Villa del Prado ist der Name folgender Orte:

* Villa del Prado (Argentinien), Ort in Córdoba, Argentinien
 Villa del Prado (Baja California), Ort in Baja California, Mexiko
 Villa del Prado (Madrid), Gemeinde in Spanien